Checking Out – cortometraggio del 1924 diretto da Noel M. Smith
Checking Out – cortometraggio del 1998 diretto da Carl Biorsmark
Checking Out – film del 2005 diretto da Jeff Hare